(632) Пирра () — астероид главного пояса, который был открыт 5 апреля 1907 года немецким астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь Пирры — персонажа древнегреческой мифологии.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии
Астероиды, открытые Августом Копффом